Wayne Hammond est le nom de :

 Wayne Hammond (hockey sur gazon) (né en 1949), joueur australien de hockey sur gazon
 Wayne G. Hammond (né en 1953), universitaire américain, spécialiste de Tolkien